Lóngmén, (龍門 en chinois traditionnel, 龙门 en chinois simplifié) signifie porte du dragon en chinois. Cette expression est utilisée pour désigner plusieurs lieux, parmi lesquels : 

 Les grottes de Longmen  sont un site de sculpture bouddhiste ancienne situé dans la province du Henan en Chine.
Longmen Shan, une chaîne de montagne du Sichuan.
 Le xian de Longmen une subdivision administrative du Guangdong.
 Le nom de différents bourgs en Chine.
 Le nom de différents cantons en Chine.
 Le nom de différents lieux () en Chine continentale et à Taïwan.
 Une ville du Zhejiang
 Une ville du Fujian.

Homonymie de toponyme